Безіменна — річка в Україні, у Дубровицькому районі Рівненської області. Ліва притока Сиреня, (басейн Прип'яті).

Опис 
Довжина річки 15 км, похил річки 0,33 м/км, найкоротша відстань між витоком і гирлом — 11,99 км, коефіцієнт звивистості річки — 1,26. Площа басейну водозбору 193 км². Річка формується декількома безіменними струмками та повністю каналізована.

Розташування 
Бере початок на північно-східній стороні від села Озерськ у болотистій місцині. Тече переважно на північний схід через Вербівку (колишнє Речиця) і в селі Бродець впадає в річку Сирень, ліву притоку Горині.

Цікавий факт 
 У селі Бродець річку перетинає автошлях  (автомобільний шлях регіонального значення на території України, Городище — Старокостянтинів. До 09.08.2017 року дорога мала маркування .

Примітки

Джерела 
 «Каталог річок України» . — К. : Видавництво АН УРСР, 1957. — С. 82. — (№ 1313).

Посилання 

 
 
Малі річки України
Річки Рівненської області
Річки Сарненського району
Статті про річки Рівненської області без зображення в картці